Морис Мотамед, ,  (р. 1945) — иранский политик, еврей по национальности. Поскольку по Конституции 1906 года, одно из мест в Меджлисе (парламент) Ирана закреплено за еврейской общиной, Мотамед избирался депутатом Иранского Меджлиса в 2000 и в 2004 годах от еврейской общины (около 25 000 человек).

Известен как один из активных сторонников политики иранского руководства, пропагандировал её во время своей поездки в США и встреч с американской еврейской общиной. Поддерживает ядерную программу президента Ахмадинежада, являясь к тому же членом комиссии меджлиса по энергетике. В то же время резко критикует антисемитскую политику иранских властей, как внутри Ирана, так и в интервью западным изданиям. Также выступает в поддержку расширения прав других немусульманских общин Ирана (христиан и зороастрийцев).

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20070419113856/http://nationalreview.com/comment/comment-dayanim011603.asp
 http://www.iranian.com/Opinion/2003/March/Jews/index.html
 Reuters, Iran’s religious minorities waning despite own MPs, February 16, 2000
 Agence France Presse, Islamic republic’s non-Muslims stand behind Khatami, June 2, 2001
 Associated Press, Iran O.K’s Equalizing 'Blood Money', November 3, 2002
 Morris (Maurice) Motamed, A report on the activities of Iranian Jewish member of The Islamic Parliament, Ofegh Bina (Quarterly Magazine), Vol. 5, No. 21, Autumn 2003, pp.61-62

Политики Ирана
Родившиеся в 1945 году
Персоналии по алфавиту